Landsorganisationen steht für:
 Landsorganisationen i Danmark, Gewerkschaftsbund in Dänemark
 Landsorganisationen i Sverige, Gewerkschaftsbund in Schweden